Il singolare del Grand Prix Hassan II 2005 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mariano Puerta ha battuto in finale Juan Mónaco 6–4, 6–1.

Teste di serie

  Rainer Schüttler (primo turno)
  Filippo Volandri (semifinali)
  Luis Horna (primo turno)
  Fabrice Santoro (primo turno)

 Florian Mayer (secondo turno) 
 Mariano Puerta (campione) 
 Gilles Müller (quarti) 
 Christophe Rochus (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grand Prix Hassan II 2005
ATP Tour 2005